Paatusoq bezeichnet:
 Paatusoq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Paatusoq (Bucht, Paamiut, nördlich), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Paatusoq (Bucht, Paamiut, südlich), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Paatusoq (Fjord, Ammassalik, nördlich), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Paatusoq (Fjord, Ammassalik, südlich), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland